Luz steht für:
 Luz (Familienname), Künstler- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Luz (Film), deutscher Spielfilm von Tilmann Singer (2018)

Luz ist der Name folgender

Orte

– in Frankreich:
 Luz (Gave de Pau), Nebenfluss des Gave de Pau
 Luz (Arros), Nebenfluss des Arros
 Luz-Saint-Sauveur, Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Kanton Luz-Saint-Sauveur, Kanton im Département Hautes-Pyrénées
 Saint-Jean-de-Luz im Département Pyrénées-Atlantiques 

– in Portugal:
 Luz (Santa Cruz da Graciosa), Gemeinde im Kreis Santa Cruz da Graciosa
 Luz (Lagos), Gemeinde bei Lagos
 Luz de Tavira, Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Tavira
 Luz (Mourão)

– in Brasilien:
 Luz (Minas Gerais)

geografischer Objekte:
 Luz-Rücken, Gebirgszug im Königin-Maud-Land, Antarktika

LUZ steht als Abkürzung für:
 Lagerumschlagszahl, siehe Lagerumschlagshäufigkeit
 Flughafen Lublin-Świdnik (IATA-Code), polnischer Flughafen
 Luzair (ICAO-Code), ehemalige Fluggesellschaft

luz steht für:
 Südliches Lori (ISO-639-3-Code), Dialekt des südwest-iranischen Dialektclusters Lurische Sprache

Siehe auch:
 Liste von Kaffeespezialitäten#Schweiz für Kaffee Luz
 La Luz
 Lutz
 Luc

LUZ